Das Malaysia Masters 2019 im Badminton fand vom 15. bis zum 20. Januar 2019 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (1. Runde)
 Shi Yuqi (Viertelfinale)
 Chen Long (Finale)
 Son Wan-ho (Champion)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Akane Yamaguchi (1. Runde)
 Carolina Marín (Finale)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Champion)
 Saina Nehwal (Halbfinale)
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Finale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (zurückgezogen)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur
Badminton 2019